Никифор Иванович Кайгородов:

 Кайгородов, Никифор Иванович (1739—1814) — управляющий Кабинетом Его Величества при Александре I, действительный статский советник.
 Кайгородов, Никифор Иванович (1811—1882) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.